Pessina puede referirse a:
 Petralia Soprana, localidad de la provincia de Palermo, región de Sicilia, Italia
 Petralia Sottana, localidad de la provincia de Palermo, región de Sicilia, Italia